His Father's Sin – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
His Father's Sin – cortometraggio del 1915 diretto da W.P. Kellino